The Great Deceiver – gruppo musicale svedese.
 The Great Deceiver – un album dei King Crimson.